Ferrandini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ferrandini (1718–1779), italienischer Komponist 
 Cipriano Ferrandini (1823–1910), italienischer Friseur und Emigrant in die Vereinigten Staaten 
 Gabriel Ferrandini (* 1986), portugiesischer Musiker

 Robert Ferrandini (* 1948), US-amerikanischer Maler